

Persone 
 Felice Scandone (1901-1940) – giornalista, aviatore, calciatore e dirigente sportivo italiano. 
 Francesco Scandone (1868-1957) – storico italiano

Altro
 Piscina Felice Scandone – complesso infrastrutturale di Napoli
 Società Sportiva Felice Scandone – società di pallacanestro di Avellino